Manu es en castellano la abreviatura del nombre masculino o femenino Manuel o Manuela.

Geografía 
 el río Manu, afluente del río Madre de Dios, en el sureste del Perú; 
 el río Manu, que recorre India y Bangladés;
 la provincia de Manu, en la región Madre de Dios del Perú;
 el distrito de Manu, uno de los cuatro de la provincia de Manu;
 el parque nacional Manu, área natural protegida de la selva amazónica en el Perú;
 Manu, pueblo del estado Sokoto (Nigeria).

Ciudades 
 Manu (ciudad), ciudad peruana ubicada en el Departamento de Madre de Dios
Manu (Tripura), ciudad de India ubicada en el estado de Tripura.

Mitología 
 Manu, nombre genérico de un progenitor de la humanidad, en la mitología hinduista;
 las Leyes de Manu, antiguo código sánscrito de leyes;
 un manuantara, lapso de tiempo (de millones de años) que dura la vida de cada manu;

Personas 
 Manu Leguineche (1941-2014), periodista español.
 Manu Chao (1961-), cantautor francés de origen español.
 Manu Tenorio (1975-), artista español, finalista del show Operación Triunfo.
 Manu Ginóbili (1977-), baloncestista argentino que juega para la NBA.
 Manu (1981-), luchador profesional hijo de Afa Anoa'i.
 Manu Herbstein, escritor sudafricano, autor de Ama, a story of the Atlantic slave trade.
 Manu Intiraymi, actor estadounidense de cine y televisión.
 Manu Delgado, portero de fútbol-sala.

Organizaciones 
 el Manchester United, equipo inglés de fútbol, abreviado como ManU;
 Manu Samoa, el equipo nacional de rugby de Samoa;

Otros 
 Manu, género de aves prehistóricas consideradas los antecesores del albatros;
 Manu, una serie de dibujos animados francesa de 1991.